

Lacs de barrages

Voir aussi

Liens externes 

 Requête Wikidata en SPARQL correspondant aux lacs situés en Turquie.

Turquie
Lacs